Savornin est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Claude Savornin (né en 1946), chirurgien ;
 Jean-François Savornin (né en 1943), peintre française ;
 Justin Savornin (1876–1970), géologue français ;
 Marc-Antoine Savornin (1753–1825), homme politique français.

Notes et références 

Patronyme occitan